Värmland megye, Svédország egyik megyéje
 Värmland tartomány, Svédország egyik történelmi tartománya